Рукометна репрезентација Катара је рукометни тим који представља Катара на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Катара, који је члан ИХФ-а постао 1978. године.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Није учествовала

Светска првенства

Азијска првенства

Азијске игре

Спољашње везе 
 Страница Катара  на сајту ИХФ-а

К
Рукомет у Катару
Репрезентације Катара